Алейск:

 Алейск — город (с 1939) в России, административный центр Алейского района Алтайского края.
 Алейск — заброшенный военный аэродром вблизи города Алейск, Алтайский край.